Tomasz Porębski (ur. 1980) – polski kierowca rajdowy, Mistrz Polski w klasach A6 i R2B
 Tomasz Porębski (ur. 1992) – polski piłkarz, obrońca, zawodnik Jagiellonii Białystok